Общее дело:
 Философия общего дела — название, закрепившееся за философским учением Н. Ф. Фёдорова.
 «Общее дело» — ежемесячная газета кружка русских эмигрантов в Женеве (1877—1890).
 «Общее дело» — ежемесячная газета, издававшаяся В. Л. Бурцевым в Париже (1909—10, 1918—22, 1928—1934), Пет­ро­гра­де (сент. — окт./но­яб. 1917).
 Общее дело (движение) — общественно-политическое движение в России (имеет отделения за рубежом), призывающее к законности и свободе. Создано в Москве 4 февраля 2012 года.
 Общее дело (блок) — предвыборный блок Ирины Хакамады, созданный для участия в выборах в Госдуму 1995 года.
 «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» — проект по возрождению деревянных храмов Севера, основан в 2008 году.
 Общее дело (проект) — антиалкогольный проект.
 «Общее дело» — команда КВН из Москвы, представляющая ГУУ. Участники телевизионной Премьер-лиги в сезонах 2011 и 2012.
 «Общее дело» — американский телесериал 2012 года.

Примечания